Velada bezeichnet:

 Velada (Schamanismus), ein schamanisches Ritual der Mazateken
 Velada (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien

Siehe auch:
 Welada